Thiboutot est un nom propre notamment porté par :

Patronyme 
Jean-Baptiste-Léon de Thiboutot (1734 - 1800), homme politique français
Charles Philibert-Thiboutot (1990 -), athlète canadien
Yvon Thiboutot (1937 - 2004), acteur québécois

Notes et références 

Patronyme normand